Nuraghe Sa Domu 'e s'Orcu peut faire référence au nuraghe de :
Nuraghe Sa Domu 'e s'Orcu à Domusnovas en Sardaigne
Nuraghe Sa Domu 'e s'Orcu à Sarroch en Sardaigne